Alessandro Del Mar (nascido em Nápoles, Itália) é um ator pornográfico e diretor italiano que também é conhecido sob os nomes "Max Bellochio", "Max Bollecchio" e "Toni Montana". Já dirigiu mais de 200 filmes desde 1993.

Prêmios e indicações
 2008 Prêmio AVN - venceu – Best Director, Foreign Release (Dangerous Sex)
 2009 Hot d'Or Award - venceu – Best European Director, Best European Screenplay, e Best European Movie (todos para o filme Billionaire - Private)

Cineastas da Itália
Atores pornográficos da Itália
Naturais de Nápoles